Le terme Grosbois peut signifier:

Toponymes

Grosbois, commune française située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté. 
Grosbois-en-Montagne, commune française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
le Réservoir de Grosbois-en-Montagne, un lac articificel, . 
Grosbois-lès-Tichey, commune française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne.
Grosbois ou Gros-Bois, un domaine forestier du Val-de-Marne, situé sur les communes de Boissy-Saint-Léger et Marolles-en-Brie 
Château de Grosbois 
Centre d'entraînement de Grosbois
Île Grosbois, une des îles de Bouchervilles dans le fleuve Saint-Laurent au Québec au Canada
Réservoir de Grosbois, un lac de barrage sur la Brenne, en Côte-d'Or
Rivière Grosbois, un affluent de la rivière Saint-Maurice, coulant dans Trois-Rives, MRC Mékinac, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Personnalités
Germain Louis Chauvelin, marquis de Grosbois (1685-1762), homme politique français, garde des sceaux et secrétaire d’État aux Affaires étrangères de Louis XV.

Littérature
Le Mystère de Grosbois est le  de la série de bande dessinée La Patrouille des Castors

Voir aussi
L'Hôpital-du-Grosbois, commune française située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.
Gare de L'Hôpital-du-Grosbois 
Verrières-du-Grosbois, commune française située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.
 Gros-bois, type de vieux bois pour le sylviculteur